The Beast ("la bestia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Beast – film del 1914 diretto da Kenean Buel
 The Beast – film del 1915 diretto da Edgar Jones
 The Beast – film del 1916 diretto da Richard Stanton
 Belva di guerra (The Beast) – film del 1988 diretto da Kevin Reynolds
 The Beast – film del 1995 diretto da Rhoderyc C. Montgomery

Musica 
 The Beast – album dei Vader del 2004
 The Beast – EP di Angus and Julia Stone del 2007

Televisione 
 The Beast – serie televisiva statunitense del 2001
 The Beast – serie televisiva statunitense del 2009
 The Beast - Abissi di paura (The Beast) – film TV del 1996 diretto da Jeff Bleckner